Cet article traite des rivalités dans le football en Bavière.

Histoire du football en Bavière

Clubs bavarois

Clubs professionnels 

Autres :
TSV 1860 München
1. FC Schweinfurt 05

Palmarès national des clubs 

La palmarès national des clubs bavarois est le suivant:

 Championnat d'Allemagne (40)
 Bayern Munich (27)
 FC Nuremberg (9)
 Greuther Fürth (3)
 TSV Munich (1)

 Coupe d'Allemagne (24)
 Bayern Munich (18)
 FC Nuremberg (4)
 TSV Munich (2)
 Coupe de la Ligue (6)
 Bayern Munich (6)

Rivalités

Rivalité entre le Bayern Munich et le FC Nuremberg

Rivalité entre le FC Nuremberg et le SpVgg Fürth

Rivalité à Munich

Notes et références

Articles connexes 

Rivalités dans le football en Allemagne
Football en Bavière